Джексон, Тони ():
 Джексон, Тони (1942—2005) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБЛ и АБА.
 Джексон, Тони (род. 1958) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА.
 Джексон, Тони (1938—2003) — английский бас-гитарист и певец, участник рок-группы «The Searchers».
 Джексон, Тони (род. 1982) — игрок в американский футбол, выступавший в НФЛ на позиции фуллбека.
 Джексон, Тони (1882—1921) — американский пианист, певец, и композитор.